17 Brygada Artylerii (II RP)
 17 Brygada Artylerii Haubic
 17 Brygada Artylerii Imperium Rosyjskiego
 17 Brygada Artylerii Armatniej (17-я пушечная артиллерийская бригада – Armia Czerwona)
 17 Brygada Artylerii Polowej (17th Field Artillery Brigade – US Army)